МГС — трёхбуквенная аббревиатура:

 МГС — междугородняя сеть (телефония)
 Международный газовый союз ()
 Международный географический союз ()
 Московский городской суд
 Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества независимых государств.
 Малое гидрографическое судно
Минимальная гарантированная ставка по банковскому депозиту.
МГС - модифицированная газовая среда (например, упаковка с использованием МГС)
Metal Gear Solid
Мужская гендерная социализация — социологический термин, обозначающий процесс закрепления паттернов поведения, традиционно присущий мужскому полу

См. также 
 MGS